De Raiffeisen Super League 2017/18 was de 121ste editie van de hoogste Zwitserse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal in 1897. Aan de competitie namen tien clubs deel, die elkaar vier keer troffen. Op zaterdag 28 april 2018 werd BSC Young Boys voor de twaalfde keer landskampioen van Zwitserland. Thuis tegen FC Luzern won de ploeg van trainer Adi Hütter met 2-1, waardoor de landstitel een feit was. Met nog vier wedstrijden voor de boeg had BSC Young Boys een niet te overbruggen voorsprong op de rest. Hütter zwaaide aan het einde van het seizoen af en werd opgevolgd door Gerardo Seoane. Lausanne-Sport eindigde dit seizoen als laatste en degradeerde daarmee naar de Challenge League.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Nederlanderse speler
Onderstaande Nederlandse voetballer kwam in het seizoen 2017/18 uit in de Raiffeisen Super League.

Belgische speler
Onderstaande Belgische voetballer kwam in het seizoen 2017/18 uit in de Raiffeisen Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

BSC Young Boys

Bijgaand een overzicht van de spelers van BSC Young Boys, die in het seizoen 2017/18 onder leiding van trainer-coach Adi Hütter voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
 Challenge League 2017/18
 Zwitserse voetbalbeker 2017/18
 Zwitsers voetbalelftal in 2017
 Zwitsers voetbalelftal in 2018

2018
Competitievoetbal 2017/18